Der Internationali di Tennis Country 2001 Team Challenger 2018 war ein Tennisturnier, das vom 23. bis 29. Juli 2018 in Padua stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 139 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 128 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 176 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Padua